Альфре́д Э́двард Шало́н (; ,  — , ) — швейцарский -портретист. Жил в Лондоне, где был замечен королевой Викторией.

Биография 

Альфред Шалон родился в Женеве. Его отца вскоре пригласили в Англию преподавать в Королевском военном училище в Сандхерсте.

Вместе со своим братом Джоном Джеймсом Шалоном (; 1778—1854) Альфред стал художником. Будучи принят в Королевскую академию художеств в 1797 году, он стал членом группы акварелистов под названием . В Королевской академии его выбрали членом-корреспондентом в 1812 году и академиком в 1816 году.

Шалон получил известность благодаря своим портретам представителей светского общества Лондона, и королева Виктория выбрала его, чтобы он написал её портрет, предназначенный в подарок матери, Виктории Саксен-Кобург-Заальфельдской. Виктория изображена художником в парадном одеянии, когда она отправляется в Палату лордов для своего первого официального публичного выступления — объявления перерыва в работе парламента — 17 июля 1837 года. После написания этой картины Шалон был удостоен звания придворного художника-портретиста в жанре акварели и стал в некотором роде знаменитым. Выполненный им портрет 1837 года был выгравирован Сэмюэлом Казинсом и раздавался публике в день коронации Виктории, 28 июня 1838 года.

Будучи холостяками, братья Шалоны жили вместе. Альфред скончался в 1860 году в Кэмпден-Хилл (Campden Hill), в Кенсингтоне. Похоронен на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

«Голова Шалона» 

Начиная с 1851 года, в рисунке целого ряда почтовых марок британских колоний была использована «Голова Шалона», основанная на этом портрете королевы Виктории.

Примечания

Литература 
 Биография А. Шалона, Library and Archives Canada

Ссылки 
 Портреты кисти Альфреда Шалона в Национальной портретной галерее в Лондоне.
 Портрет прекрасной арванитской девушки кисти А. Шалона (в албанской Википедии)